Mindset steht für:

 den englischen Begriff für das deutsche Wort Mentalität, der auch im deutschen Sprachraum verwendet wird
 eine ehemalige US-amerikanische Alternative- und Nu-Metal-Band, siehe Mindset (Metal-Band)
 eine US-amerikanische Straight-Edge-Band, siehe Mindset (Punkband)
 ein Schweizer Unternehmen, siehe Mindset (Unternehmen)
 ein ehemaliger US-amerikanischer Computerhersteller, siehe Mindset (Computerhersteller)